Вела Сестрица може бити:

 Вела Сестрица (Ровињ), острво у близини Ровиња у Истри.
 Вела Сестрица (Ривањ), острво у близни острва Ривањ у сјеверној Далмацији.